

Такего — селище, штат Нью-Йорк
 Такего — переписна місцевість в окрузі Саффолк, штат Нью-Йорк
 Такего — переписна місцевість, штат Вірджинія